Probele de scrimă la Jocurile Europene din 2015 s-au desfășurăt în perioada 23-27 iunie la sala 2 din Crystal Hall-ul de la Baku în Azerbaijan. Douăzeci probe au fost organizați, la toate cele trei arme (spadă, sabie și floretă), masculin și feminin, la individual și pe echipe. Rezultatele nu contând pentru calificarea la Jocurile Olimpice de vară din 2016 și Campionatul Mondial de Scrimă din 2015 fiind organizat două săptămâni mai târziu, câteva țari, cuprinzând de exemplu Italia, Rusia, și în parte Franța, au trimit trăgători netitulari la loturile olimpice.

Calificare
La proba individuală 36 de trăgători s-au înfruntat la fiecare armă, atât la masculin cât și la feminin. Șase delegații din câte patru scrimeri au luat parte la proba pe echipe la fiecare armă, atât la masculin cât și la feminin.

Program

Medaliați

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii
Legendă
 Țara gazdă
 România

Rezultate

Masculin

Floretă individual

Spadă individual

Sabie individual

Floretă pe echipe

Spadă pe echipe

Sabie pe echipe

Feminin

Floretă individual

Spadă individual

Sabie individual

Floretă pe echipe

Spadă pe echipe

Sabie pe echipe

Referințe

Legături externe
   Site-ul oficial competiției

Sporturi la Jocurile Europene din 2015
2015 în scrimă